Redinger ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Redinger (* 1949), deutscher Schauspieler
 Geertje Redinger (* 1980), deutsche Basketballspielerin
Johann Jakob Redinger (1619–1688), Schweizer evangelischer Geistlicher, Philologe und Schulleiter
 Petra Redinger (* 1946), deutsche Schauspielerin